Александр Эммануилович Еременко (род. 21 мая 1954, Харьков) — советский и американский математик. Доктор физико-математических наук (1987).

Биография 
Родился 21 мая 1954 года в Харькове, в семье доктора медицинских наук, профессора Эммануила Наумовича Бергера (1910—1999) и офтальмолога, кандидата медицинских наук Неонилы Семёновны Ерёменко (укр., 1927—1994). В 1971 году окончил среднюю школу в Тернополе, где отец с 1959 года был заведующим кафедрой патологической физиологии Тернопольского медицинского института. В 1976 году окончил Львовский университет, занимался научной работой под руководством Анатолия Гольдберга. В 1979 году защитил кандидатскую, а в 1987 — докторскую диссертацию.

В 1979 году — старший научный сотрудник в отделе теории функций Физико-технического института низких температур Национальной академии наук Украины в Харькове. Впоследствии преподает в Харьковском университете. Его специальные курсы пользовались неизменной популярностью среди харьковских молодых аналитиков.

С 1991 года — в США. С 1993 года — профессор Университета Пердью (г. Вест-Лафайетт, Индиана, США).

Научные исследования посвящены классической теории аналитических функций комплексной переменной и ее применениям, в частности в теории динамических систем.

Научные труды 
Автор более 150 научных работ.
 Аналитическая теория алгебраических обыкновенных дифференциальных уравнений;
 Динамика целых функций;
 Новый теоретико-потенциальный подход к теории распределения значений мероморфных функций и целых кривых;
 Геометрическая теория мероморфных функций и ее применение в вещественной вычислительной геометрии и спектральной теории несамосвязанных операторов Штурма — Лиувилля.
 Распределение значений мероморфных функций и мероморфных кривых c точки зрения теории потенциала // Алгебра и анализ. 1991. № 3 (соавт.);
 Dynamical properties of some classes of entire functions // Annales de l'Institut Fourier. 1992. Vol. 42, № 4 (соавт.);
 Meromorphic functions with small ramification // Indiana University Mathematical J. 1993. Vol. 42, № 4;
 Covering properties of meromorphic functions, negative curvature and spherical geometry // Annals of Mathematics. 2000. Vol. 152 (соавт.).

Семья 
Брат деда (по линии матери) — маршал Ерёменко Андрей Иванович, Герой Советского Союза.

Сын — Еременко Павел Александрович (род. 1979), главный технический директор одной из крупнейших европейских корпораций аэрокосмической промышленности Airbus Group.

Примечания

Ссылки 
 К шестидесятилетию со дня рождения 
 Научная библиотека им. М. Максимовича

Родившиеся в Харькове
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Харьковского университета
Математики СССР
Лауреаты премии Гумбольдта
Сотрудники Физико-технического института низких температур НАН Украины